Шуклино — топоним:

 Шуклино — деревня в Трубчевском районе Брянской области.
 Шуклино — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Шуклино — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Шуклино — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Шуклино — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Шуклино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Шуклино — узловая железнодорожная станция Ртищевского отделения Юго-Восточной железной дороги на участке Балашов-Ртищево.